Zee peut faire référence à :

Personne

Patronyme 
 Anthony Zee (1945-), physicien sino-américain, écrivain

Pseudonyme 
 Ginger Zee (de son vrai nom Ginger Renee Zuidgeest) (1981- ), personnalité de la télévision américaine

Musique 
 Zee, nom du groupe formé de Dave Harris du groupe Fashion et Rick Wright de Pink Floyd, qui n'a publié qu'un seul album, Identity en 1984.

Autre 
 Zee TV, chaîne satellitaire indienne
 Zone économique exclusive